Sandvoß  ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Rainer Sandvoß (* 1949), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker
 Jörg Sandvoß (* 1958), deutscher Manager